Wallmoden steht für:

 Wallmoden, einen Ortsteil der Stadt Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachse
 Wallmoden (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Wallmodenschloss, Palais, siehe Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst                                             

Wallmoden ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Sophie von Wallmoden (1704–1765), Mätresse von König Georg II. von Großbritannien, Countess of Yarmouth
 Thedel von Wallmoden (Verleger) (* 1958), deutscher Germanist, Verleger und Hochschullehrer